osoby:
 Atsushi Sakurai – piosenkarz
 Hitoshi Sakurai – skoczek narciarski
 Kazutoshi Sakurai – muzyk i przedsiębiorca
 Shō Sakurai – muzyk
 Takahiro Sakurai – seiyū
 Takao Sakurai – bokser
 Masahiro Sakurai – twórca gier (np. Kirby (Nintendo)

miasta:
 Sakurai – miasto w Japonii

w astronomii:
 Obiekt Sakurai – gwiazda zmienna
 (11280) Sakurai – planetoida pasa głównego